Le nom Mikhaïl Liapounov (en ) peut faire référence à :
 Mikhaïl Vassiliévitch Liapounov (1820-1868), astronome russe ;
  (1848-1909), officier militaire russe ayant participé à l'invasion de Sakhaline.